Cinna steht für:
 Cinna (Corneille), Tragödie von Pierre Corneille (1641)
 Titularbistum Cinna in der römischen Provinz Galatia
 Cinna (Pflanzengattung) ist eine Gattung in der Familie der Süßgräser (Poaceae)

Cinna ist das Cognomen folgender Personen:

 Gaius Helvius Cinna, römischer Dichter und Politiker, Volkstribun 44 v. Chr.
 Gnaeus Cornelius Cinna Magnus, römischer Politiker, Konsul 5 n. Chr.

 Lucius Compiturius Cinna, antiker römischer Toreut